Я́нівка () — село у Вільнюському районі Вільнюського повіту Литви.

Вільнюський повіт
Населені пункти Вільнюського району